Lehtimäki var en kommun i landskapet Södra Österbotten i Västra Finlands län. Lehtimäki har cirka 1 849 invånare och har en yta på 288,8 km².

Den 1 januari 2009 slogs Lehtimäki ihop med Alajärvi stad.

Lehtimäki är enspråkigt finskt.

Före detta finländska kommuner
Alajärvi